Яна́ка () — японський топонім.
Янака (Токіо)
Янака (Тотіґі)